Mutua Madrid Open — турнир среди мужчин и женщин, который проходит на открытых грунтовых кортах с 2002 года.
 Гран-при Мадрида — турнир среди мужчин, который проводился на грунтовых кортах с 1972 по 1994 год (в 1984 году проводился на покрытии — ковёр).
 Открытый чемпионат Испании — турнир среди женщин, который проводился в Мадриде на открытых грунтовых кортах с 1996 по 2003 год.